Sint-Katrien (heilige), de heilige Catharina van Alexandrië die behoort tot de meest populaire heiligen van de Middeleeuwen.
Sint-Katrien (plaats), een dorp gelegen op de plaats waar de grenzen van Lendelede, Kuurne en Heule, een deelgemeente van Kortrijk samenkomen.